CBI kan avse:

 CBI Betonginstitutet AB – ett företag för forskning, utredningar, teknisk utvärdering, kontroll, utbildning och information
 CBI – Indiens federala polis sedan 1963 Central Bureau of Investigation
 CBI – Iraks centralbank, se Central Bank of Iraq
 CBI - California Bureau of Investigation, polismyndighet i Kalifornien, USA